Diatrype — рід грибів родини Diatrypaceae. Назва вперше опублікована 1849 року.

Класифікація 
До роду Diatrype відносять 346 видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1849. Summa vegetabilium Scandinaviae. 2:259-572 - P.384

Роди грибів
Сордаріоміцети